Bremecke ist der Name von Fließgewässern im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Bremecke (Elpe), Zufluss der Elpe, nahe Fort Fun Abenteuerland
 Bremecke (Grafschaft), Zufluss der Grafschaft (Lenne), bei Grafschaft (Schmallenberg)
 Bremecke (Hoppecke), Zufluss der Hoppecke, nahe Hoppecke (Brilon)
 Bremecke (Möhne), Zufluss des Möhnesees, nahe Völlinghausen